Primera División (spanska för Förstadivisionen) kan syfta på:

Conmebol (Sydamerika)
Primera División de Argentina – en fotbollsserie i Argentina
Primera División de Chile – en fotbollsserie i Chile
Primera División de Paraguay – en fotbollsserie i Paraguay
Primera División del Perú – en fotbollsserie i Peru 1926–1965, sedan 1966 Torneo Descentralizado
Primera División de Uruguay – en fotbollsserie i Uruguay
Primera División de Venezuela – en fotbollsserie i Venezuela

Concacaf (Central- och Nordamerika)
Primera División de Costa Rica – en fotbollsserie i Costa Rica
Primera División del El Salvador – en fotbollsserie i El Salvador
Primera División de Mexico – en fotbollsserie i Mexiko
Primera División de Nicaragua – en fotbollsserie i Nicaragua

Uefa (Europa)
Primera División de España – en del av La Liga
Primera Divisió – en fotbollsserie i Andorra

Se även
 Lista över nationella serier i fotboll